Murray Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Murray Theater (Indiana), ID-Nr. 82000053
 Murray Theater (Utah), ID-Nr. 01000476